Le patronyme Sandel est porté par :
 Cora Sandel (1880-1974), écrivaine norvégienne ;
 Michael Sandel (1953-), philosophe politique américain.

Patronyme juif